Pojem Karmel může označovat:
 Karmel (pohoří) – pohoří v Izraeli
 Ir Karmel – bývalé město v Haifském distriktu Státu Izrael
 ha-Karmel (Haifa) – čtvrť města Haifa v Izraeli
 Karmel (Har Chevron) – izraelská vesnice a mošav na Západním břehu Jordánu
 Řád karmelitánů – který od pohoří odvozuje svůj vznik
 Řád bosých karmelitánů – řád reformovaný v 16. století sv. Terezií od Ježíše
 Klášter bosých karmelitek
 Karmel (Mladá Boleslav) – areál bývalého minoritského kláštera v Mladé Boleslavi, někdejší sídlo jednoty bratrské
 Moše Karmel – izraelský generál a politik
 Mount Carmel – bývalá osada sekty Davidiánů u města Waco, Texas